В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Міма Яушовець здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Міма Яушовець (Переможниця)
  Вірджинія Рузічі (фінал)
  Регіна Маршикова (півфінал)
  Кеті Мей-Тічер-Пейбен (чвертьфінал)

 Джанет Райт (2-ге коло)
 Катя Еббінгаус (2-ге коло)
 Лора Дюпонт (чвертьфінал)
 Рената Томанова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open